La rue des Réservoirs est un nom donné à une rue de plusieurs villes dont la :
 Rue des Réservoirs à Versailles ;
 Rue des Réservoirs à Sèvres ;
 Rue des Réservoirs dans le  de Paris, rebaptisée rue du Commandant-Schloesing en 1964.

Réservoirs Rue